Europa-Marken ist:
 die Bezeichnung für eingetragene Handelsmarken in Europa; siehe: Gemeinschaftsmarke.
 die Bezeichnung für die seit 1956 von europäischen Ländern herausgegebenen Sonderbriefmarken mit gemeinsamem Motiv oder Thema mit europäischem Bezug; siehe: Europamarke.